Параисо () — имя собственное; распространено в виде топонимов.

 Параисо — город в Мексике, штат Табаско, муниципалитет Параисо.
 Параисо — муниципалитет в Мексике, штат Табаско, с административным центром в одноимённом городе.
 Параисо — кантон в Коста-Рике, провинция Картаго.
 Параисо — город, административный центр одноимённого кантона в Коста-Рике, провинция Картаго.
 Кампос-дель-Параисо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Эль-Параисо — один из 18 департаментов Гондураса.

См. также 
 Параизу